Хосе Мухіка, Хосе Альберто Мухіка Кордано (ісп. José Alberto Mujica Cordano; нар. 20 травня 1935, Монтевідео, Уругвай) — уругвайський політик, президент Уругваю 2009—2015 рр.
 Мухіка, Мушика, Мухіка (баск. Muxika (офіційна назва), ісп. Múgica) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків.